Aali steht für:

 A’ali, Stadt in Bahrain
 A’ali an-Nil, ein Bundesstaat Südsudans, siehe Upper Nile

Aali ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Aali (* 1935), iranischer Fotograf und Künstler
 Jamiluddin Aali (1926–2015), pakistanischer Schriftsteller, Journalist und Politiker